Матуровка (Мантуровка) — река в России, протекает в Дмитровском районе Московской области. Впадает справа в канал Старая Яхрома. Длина реки — 5,5 км, площадь водосборного бассейна — 12,8 км².

Берёт начало в районе деревни Игнатовка. Течёт на запад, пересекает пути Савёловского направления МЖД и впадает справа в канал Старая Яхрома, проходящий по дюкеру через канал имени Москвы и впадающий в нижнюю Яхрому.

Название «Матуровка» для изданий серии «Гидрологическая изученность» принято по материалам Волгостроя.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Волга от Иваньковского гидроузла до Угличского гидроузла (Угличское водохранилище), речной подбассейн реки — бассейны притоков (Верхней) Волги до Рыбинского водохранилища. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код объекта в государственном водном реестре — 08010100812110000003509.

Примечания 

Бассейн Яхромы (притока Сестры)
Реки Дмитровского района Московской области